Мария Иммакулата:

 Мария Иммакулата Австрийская — эрцгерцогиня Австрийская, принцесса Тосканская
 Мария Иммакулата Бурбон-Сицилийская — эрцгерцогиня Австрийская и принцесса Австрии, Венгрии, Хорватии и Чехии.
 Мария Иммакулата Бурбон-Сицилийская —  принцесса из дома Сицилийских Бурбонов, в браке — графиня Барди.